Rieden puede hacer referencia a:
Rieden, una comuna de Suiza.
Rieden, un municipio de Alemania.